Els diversos setges soferts per aquesta ciutat neerlandesa, a la província de Brabant:

 Setge de Breda de 1577: les forces dels Estats Generals dels Països Baixos assetgen la ciutat i pacten la seva rendició.
 Presa de Breda de 1581: els terços espanyols de Claude de Berlaymont prenen la ciutat amb la connivència de Charles de Gavre, del consell d'estat holandès.
 Presa de Breda de 1590: un petit grup de soldats holandesos sota el comandament de Charles de Heraugiere, amb el suport de Maurici de Nassau, prenen la ciutat per assalt, dispersant als soldats italians de la guarnició defensora.
 Setge de Breda de 1625: Ambrosi Spinola, al capdavant dels terços espanyols, rendeix la ciutat sota el govern de l'holandès Justí de Nassau.
 Setge de Breda de 1637: Frederic Enric d'Orange-Nassau, al comandament de l'exèrcit holandès, assetja i rendeix la ciutat.
 Setge de Breda de 1813.

Vegeu també 
 Rendició de Breda
 Camí dels espanyols